Bunnell steht für:

 Bunnell, eine Stadt in Florida

Bunnell ist der Familienname folgender Personen:

 Dewey Bunnell, Folkrockmusiker bei America (Band)
 Frank Charles Bunnell (1842–1911), US-amerikanischer Politiker 
 Lafayette Bunnell (1824–1903), US-amerikanischer Forscher, Entdecker des Yosemite-Tal
 Sterling Bunnell (1882–1957), US-amerikanischer Pionier der Handchirurgie